Palestine (Illinois)
 Palestine (Ohio)
 Palestine (Texas)
 East Palestine, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 New Palestine, població dels Estats Units a l'estat d'Indiana